Альберто Сирило Контрера Хименес (; 14 февраля 1992 года, Асунсьон) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за парагвайский клуб «Гуарани».

Клубная карьера 
Альберто Контрера начинал свою карьеру футболиста в асунсьонской «Олимпии». Вторую половину 2012 года он на правах аренды выступал за «Рубио Нью». В середине 2013 года Контрера перешёл в «Спортиво Лукеньо», за который отыграл год. В середине 2014 года Контрера стал футболистом команды «Хенераль Диас», а с начала 2015 года представлял столичный «Гуарани». 6 мая 2015 года он отметился забитым голом в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Коринтианса».

В середине 2017 года Контрера перешёл в аргентинский «Патронато».

Примечания

Ссылки
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Хенераль Диас»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Патронато»